Estskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Estskär, Raseborg, Nyland, 
 Estskär, Ingå, Nyland,

Se även
Äspskär

Robotskapade Finlandförgreningar